Бугари су једна од националних мањина у Мађарској. Према попису становништва из 2011. године су били 6 272 људи, или 0.06 одсто становништва.

Број и удео

Пописи становништва 

Број и удео бугара, према попису становништва у Мађарској током година, по жупаније:

Референце 

Мађарска
Етничке групе Мађарске